Die Saison 1964/65 war die 21. Spielzeit der Division 1 als höchster schwedischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt Västra Frölunda IF. Strömsbro IF, Mora IK, IK Viking und Grums IK stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei Gruppen (Nord und Süd) eingeteilt. Jede der acht Mannschaften pro Gruppe absolvierte insgesamt 14 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die vier Letztplatzierten jeder Gruppe mussten in einer Abstiegsrunde antreten, wobei beide Gruppen ihre eigene Abstiegsrunde durchführten, wobei die Ergebnisse der Gruppenteilnehmer untereinander aus der Hauptrunde übernommen wurden. Die beiden Letztplatzierten jeder Abstiegsrunde stiegen in die zweite Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1964
Eishockeysaison 1964/65